L'Umaglesi Liga 2006-2007 è stata la diciottesima edizione della massima serie del campionato georgiano di calcio. La stagione è iniziata il 29 luglio 2006 e si è conclusa il 20 maggio 2007. L' ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dalla Umaglesi Liga 2005-2006 sono stati retrocessi la  e lo , mentre dalla Pirveli Liga sono stati promossi il  e il . Prima dell'inizio del campionato il  e lo  si sono ritirati, avendo perso la copertura finanziaria.
Inoltre, il  si è fuso con il , dando vita all'.

Formula 
Le 14 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate. La squadra prima classificata è stata dichiarata campione di Georgia ed ammessa al primo turno preliminare della UEFA Champions League 2007-2008. La seconda classificata veniva ammessa al turno preliminare della Coppa UEFA 2007-2008 assieme alla squadra vincitrice della coppa nazionale. La terza classificata veniva ammessa alla Coppa Intertoto 2007. Le ultime due classificate sono state retrocesse in Pirveli Liga, mentre la dodicesima classificata accedeva allo spareggio promozione/retrocessione contro la terza classificata in Pirveli Liga per un posto in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Georgia e ammessa alla UEFA Champions League 2007-2008
      Ammesse alla Coppa UEFA 2007-2008
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2007
 Ammessa agli spareggi promozione/retrocessione
      Retrocesse in Pirveli Liga 2007-2008

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione 
Allo spareggio è stato ammesso il Chikhura Sachkhere, dodicesimo classificato in Umaglesi Liga, e il Gagra, terzo classificato in Pirveli Liga. La vincente è stata ammessa alla Umaglesi Liga 2007-2008.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Erovnuli Liga